Die Qualifikation für die Golfwettbewerbe der Olympischen Sommerspiele 2020 erfolgte über die Golfweltrangliste. Bei den Männern war der Stichtag der 21. Juni 2021 und bei den Frauen der 28. Juni 2021. Es qualifizierten sich pro Geschlecht jeweils 60 Spieler. Die 15 Bestplatzierten pro Geschlecht qualifizierten sich. Dabei dürfen sich pro Geschlecht maximal vier Golfer pro Nation über diesen Weg qualifizieren. Die restlichen Quotenplätze wurden an die bestplatzierten Athleten vergeben, deren Nation noch keine zwei Golfer stellte. Über diesen Weg durfte jede Nation maximal zwei Athleten stellen. Die International Golf Federation hatte zudem Japan als Gastgebernation einen Startplatz zugesprochen. Des Weiteren erhielt jeder Kontinent (Afrika, Amerika, Asien, Europa und Ozeanien) einen Quotenplatz.

Qualifikationsübersicht 

{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:90%;"
|-
! Nation
! Männer
!Frauen
!Athleten
|-
| align="left" | 
|
|1
|1
|-
| align="left" |  || 2
|2
|4
|-
| align="left" |  || 2
|1
|3
|-
| align="left" |  || 2
|
|2
|-
| align="left" |  || 2
|2
|4
|-
| align="left" |  || 1
|2
|3
|-
| align="left" |  || 2
|2
|4
|-
| align="left" |  || 2
|2
|4
|-
| align="left" | 
|
|1
|1
|-
| align="left" |  || 2
|2
|4
|-
| align="left" |  || 2
|2
|4
|-
| align="left" |  || 2
|2
|4
|-
| align="left" | 
|
|1
|1
|-
| align="left" | 
|2
|1
|3
|-
| align="left" |  || 2
|2
|4
|-
| align="left" |  || 2
|2
|4
|-
| align="left" |  || 2
|2
|4
|-
| align="left" |  || 2
|2
|4
|-
| align="left" |  || 1
|1
|2
|-
| align="left" |  || 1
|1
|2
|-
| align="left" | 
|
|1
|1
|-
| align="left" |  || 2
|2
|4
|-
| align="left" |  || 1
|1
|2
|-
| align="left" | 
|
|1
|1
|-
| align="left" |  || 2
|2
|4
|-
| align="left" |  || 2
|1
|3
|-
| align="left" |  || 1
|
|1
|-
| align="left" |  || 1
|2
|3
|-
| align="left" |  || 1
|
|1
|-
| align="left" |  || 1
|1
|2
|-
| align="left" |  || 2
|2
|4
|-
| align="left" | 
|
|1
|1
|-
| align="left" |  || 1
|
|1
|-
| align="left" |  || 1
|
|1
|-
| align="left" | 
|
|1
|1
|-
| align="left" |  || 2
|2
|4
|-
| align="left" |  || 2
|1
|3
|-
| align="left" |  || 2
|4
|6
|-
| align="left" |  || 2
|2
|4
|-
| align="left" |  || 1
|1
|2
|-
| align="left" |  || 1
|
|1
|-
| align="left" |  || 4
|4
|8
|-
! Gesamt: 42 NOK !! 60
!60
!120
|}

Männer

Frauen

Einzelnachweise 

Qualifikation
Golf